Longjin bezeichnet:

 Longjin (Anyi) (龙津镇), Großgemeinde im Kreis Anyi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Longjin (Qingliu) (龙津镇), Großgemeinde im Kreis Qingliu in der chinesischen Provinz Fujian
 Longjin (Liwan) (龙津街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Liwan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longjin (Yinjiang) (龙津街道), Straßenviertel im Autonomen Kreis Yinjiang in der chinesischen Provinz Guizhou